

Personnalités 
 Alexandre le Grand est un souverain et un conquérant grec du  ;
 Alexandre Le Grand est un négociant en vins et industriel français.

Films 
 Alexandre le Grand est un film de Robert Rossen sorti en 1956 ;
 Alexandre le Grand est un film de Nestora Matsa sorti en 1977 ;
 Alexandre le Grand est un film de Theo Angelopoulos sorti en 1980.

Littérature 
 Alexandre le Grand est le titre de la deuxième tragédie de Jean Racine ;
 Alexandre le Grand est un roman historique de l'écrivain français Maurice Druon, publié en 1958.

Autres 
 Alexandre le Grand est une peinture de Rembrandt.
 Alexandre le Grand est un téléfilm de Phil Karlson diffusé en 1968 ;
Alexandre le Grand est le titre d'une série d'animation.

Voir aussi 
 Alexandre Legrand est un ancien maire d'Auxerre qui exerça ses fonctions en 1892 puis de 1896 à 1900.